Krusa ou l'une de ses graphies peut désigner :

Toponymes

Krusa : une ville.

Krushë e Madhe/Velika Kruša : localité de la municipalité de Rahovec/Orahovac.

Zoologie 
 Krusa, un genre d'opilions eupnois de la famille des Sclerosomatidae.

Homonymie de toponyme